Херсо́н — узловая станция Херсонской дирекции Одесской железной дороги в городе Херсоне.

История 
Здание вокзала было построено в 1907 году. 16 октября 1907 года открылось железнодорожное сообщение между Херсоном и Николаевым. Поезд состоял из паровоза и двух вагонов. Новый участок железной дороги нормальной колеи стал продолжением Николаевской линии Южных железных дорог. 

Сегодня в 12:00 состоится открытие вокзала ст. Херсон. <...> Первый поезд прибыл переполненный пассажирами. Пролеток и экипажей, ожидали у вокзала, их было более 80 штук и все они были заняты приезжими, несмотря на то, что не определена городская такса.

Из Херсона поезда отправлялись в 08:00 (пассажирский № 8) и в 16:59 (почтовый № 4). Из Николаева поезда отправлялись в 08:00 (почтовый № 3) и в 19:50 (пассажирский № 7). В дороге поезда находились два часа и прибывали в Херсон и Николаев около 10:00 и 19:00 соответственно. Скрещение встречных поездов происходило на станции Копани.

11 ноября 1915 года на вокзал прибыл императорский поезд — во время поездки по контролю за формированием группы войск станцию и город посетил Император Николай II с наследником Алексеем.

В 1961 и 2003 годах здание железнодорожного вокзала реконструировалось.

Краткая характеристика 
В границах станции расположено оборотное депо (ТД-10 Херсон), вагонное депо (ВЧД-11) и путевая часть (ПЧ-15). Тяга пассажирских и грузовых составов осуществляется тепловозами ЧМЭ3, ТЭМ2, 2ТЭ10М, 2ТЭ10У, 2ТЭ10УТ, ТЭ33АС, ТЭП70 и пассажирскими дизель-поездами Д1, ДЭЛ02.

Пассажирское движение 
На станции останавливаются все пассажирские и пригородные поезда. Имеются 3 пассажирские платформы, а также платформа для пригородных поездов.

Коммерческие операции, выполняемые на станции 
 Продажа пассажирских билетов на пригородные и поезда дальнего следования
 Услуги комнаты отдыха
 Хранение багажа и ручной клади на открытых площадках и в крытых складах
 Отправка и приём мелких и повагонных грузов

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Станции Херсонской дирекции Одесской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Херсонской области
Железнодорожные вокзалы Украины
Транспортные здания и сооружения Херсона